Liefde voor muziek (Raymond van het Groenewoud), een lied uit 1990 van Raymond van het Groenewoud
 Liefde voor muziek (album), een verzamelalbum uit 2013 van René Froger
 Liefde voor muziek (televisieprogramma), een muziekprogramma van VTM